Starkowo ist der Name folgender Orte in

Polen:
 Starkowo (Bytów), Dorf im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern
 Starkowo (Ustka), Dorf im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Starkow, Kreis Stolp, Pommern
 Starkowo (Olsztyn), einstiger Ort im Gebiet der kreisfreien Stadt Olsztyn in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Stärkenthal, Stadt Allenstein, Ostpreußen
 Starkowo (Großpolen), Dorf im Powiat Wolsztyński, Woiwodschaft Großpolen

Russland:
 Starkowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Starkowo (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Starkowo (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Starkowo (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Starkowo (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Starkowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Starkowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk

Siehe auch:
 Starkow
 Starków